Ada Sereni – organizzatrice dell'emigrazione di 25.000 ebrei europei in Palestina
 Angelo Claudio Sereni – Capitano del Genio Navale, Croce di guerra al V.M.
 Carlo Sereni – ingegnere militare italiano
 Clara Sereni – scrittrice, giornalista e traduttrice italiana, figlia di Emilio
 Emilio Sereni – scrittore, partigiano, politico e storico dell'agricoltura italiano, padre di Clara
 Enzo Sereni – attivista, partigiano, scrittore, sionista italiano
 Fabio Sereni – pediatra italiano
 Gerardo Sereni – religioso e teologo italiano
 Giambattista Sereni – avvocato, docente e politico italiano, presidente del Consiglio dei Deputati dello Stato Pontificio
 Graziella Sereni – docente italiana
 Marina Sereni – politica italiana
 Mario Sereni – baritono italiano
 Matteo Sereni – calciatore italiano
 Sereni – cognome italiano
 Vittorio Sereni – poeta e scrittore italiano